Vals steht für:

Geografie:
 Vals GR, eine Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz
 Vals (Tirol), eine Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol, Österreich
 Vals (Mühlbach), ein Ortsteil von Mühlbach in Südtirol
 Vals (Ariège), eine Gemeinde im französischen Département Ariège
 Vals River, ein Nebenfluss des Vaal in Südafrika

französische Gemeinden mit Namenszusatz:
 Vals-des-Tilles im Département Haute-Marne
 Vals-le-Chastel im Département Haute-Loire
 Vals-les-Bains im Département Ardèche
 Vals-près-le-Puy im Département Haute-Loire

Ein Film:
 Vals (Film), ein Film im Tiroler Vals

Ein Tanz:
 Vals (Tango), eine mit dem Walzer verwandte Tanzform des Tango
 Vals peruano, ist ein peruanischer Musik- und Tanzstil im langsamen 3/4-Takt
 Vals Venezolano, ein venezolanischer Tanz mit Elementen des Joropo

Vals als Familienname:
 Eneli Vals (* 1991), estnische Fußballspielerin, siehe Eneli Kutter

VALS steht für:

 Value and Lifestyle Groups, zu deutsch Werte- und Lebensstilgruppen

Siehe auch:
 Vaals, Ort bei Aachen an der niederländisch-deutschen Grenze
 Valls (Begriffsklärung)
 Wals
 Waals
 Wahls
 Walz